— японская анимационная студия, созданная 14 июня 2011 года Масао Маруямой, создателем и бывшим продюсером студии Madhouse.

MAPPA — это акроним, расшифровывающийся как Maruyama Animation Produce Project Association. В апреле 2016 года Маруяма отказался от своего поста, основав новую студию, Studio M2.

Продукция

Аниме-сериалы

Полнометражные фильмы

OVA

ONA

Примечания

Ссылки 
  
 

Аниме-студии

Компании Токио